Le psaume 103 peut désigner :
 le psaume 103 (102) : psaume 103 selon la numérotation hébraïque, psaume 102 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 104 (103) : psaume 104 selon la numérotation hébraïque, psaume 103 selon la numérotation grecque.